Андрей Кропоткин:
 Кропоткин, Андрей Александрович Меньшой (XV—XVI века) — воевода на службе у московского князя Василия III.
 Кропоткин, Андрей Иванович (XVI век) — воевода на службе у московских князя Василия III и царя Ивана Грозного.
 Кропоткин, Андрей Михайлович (род. 1969) — председатель городского Совета депутатов Калининграда.